Tutu – album di Miles Davis del 1986
Tutu – divinità mesopotamica
Tutu – divinità egizia
Tutu – isola dell'atollo Arno (Isole Marshall)
Tutù – costume delle ballerine classiche

Persone
Desmond Tutu – vescovo sudafricano, premio Nobel per la Pace nel 1984
Skelley Adu Tutu – ex calciatore ghanese